Nik Heberle (ur. 13 stycznia 2005) – słoweński skoczek narciarski. Złoty medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużyn mieszanych (2023), dwukrotny uczestnik tej imprezy (2022 i 2023).

W lipcu 2017 w Ruhpolding zdobył złoty medal nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci w konkursie drużyn mieszanych. Stawał na podium OPA Games. We wrześniu 2021 w Ljubnie zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie był 58., a w drugim 30., zdobywając pierwszy punkt tego cyklu. W tym samym miesiącu w Libercu zadebiutował w Alpen Cup w skokach narciarskich, zdobywając pierwsze punkty (26. lokata).

W lutym 2022 w Planicy zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w piątej dziesiątce. W marcu 2022 w Lahti wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 30., a drużynowo 4. W styczniu 2023 w Planicy ponownie wystąpił w imprezie tej rangi – w konkursie indywidualnym był 6., w rywalizacji drużynowej 4., a w zmaganiach drużyn mieszanych zdobył złoty medal.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Heberle na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na zakończenie sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2005